Kyrkbacken kan syfta på:

 Kyrkbacken – en stadsdel i Västerås
 Kyrkbacken, Falun – en stadsdel i Falun
 Kyrkbacken, Ven – ett fiskeläge och småort på västra sidan av ön Ven, Landskrona kommun
Kyrkbackens fyr – en fyr på Ven
 Kyrkbacken, Nagu – före detta kommuncentrum i dåvarande Nagu kommun, sedan 2009 del av Pargas stad, Åboland
 Kyrkbacken, Karleby – en stadsdel i Karleby i Mellersta Österbotten
 Kyrkbacken – tidigare namn (före 1980) på tätorten Hassela